Embeke může být:
Embeke (Belgie) — sídlo ve Východních Flandrách v Belgii
Historické označení estonského města Pärnu
Historické označení estonské řeky Pärnu